Chanceaux ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Chanceaux im Département Côte-d’Or

mit Namenszusatz:
Chanceaux-près-Loches im Département Indre-et-Loire
Chanceaux-sur-Choisille im Département Indre-et-Loire